

Persone
 Giorgio Piccirillo (1947) – generale e prefetto italiano
 Michele Piccirillo (1944-2008) – religioso, archeologo, palestinologo e biblista italiano
 Michele Piccirillo (1970) – pugile italiano

Altro
 30409 Piccirillo – asteroide della fascia principale
 Stadio Mario Piccirillo – impianto sportivo di Santa Maria Capua Vetere

Pagine correlate
 Piccirilli